

Житомир — місто, обласний центр України 
 Житомир — вантажна станція Південно-Західної залізниці 
 Житомир — адміністративно-територіальна одиниця Райхскомісаріату Україна

Житомир — село в Загребській жупанії  
 Žitomir (Virovitičko-Podravska) — село у Вировитицько-Подравській жупанії 
 Žitomir (Borovina) — село 
 Žitomir (Marija Bistrica) — село в Крапинсько-Загорській жупанії

Інше  
 Житомир — південнослов'янське ім'я